Il doppio del torneo di tennis Karshi Womens 2 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Valentina Ivachnenko e Kateryna Kozlova che hanno battuto in finale Veronika Kapšaj e Teodora Mirčić 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (semifinali)
 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (Campionesse)

 Veronika Kapšaj /  Teodora Mirčić (finale)
 Evgenija Paškova /  Ekaterina Jašina (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Karshi Womens 2012